Алексе́й Алекса́ндрович Фёдоров-Давы́дов (, Москва — 6 июля 1969, Москва; по другим данным, село Видное, Московская область) — советский , автор многих книг по истории русского и советского искусства, член-корреспондент Академии художеств СССР (1958), заслуженный деятель искусств РСФСР (1960).

Биография 
Алексей Фёдоров-Давыдов родился 5 (18) марта 1900 года в Москве. Его отцом был известный детский писатель и просветитель Александр Фёдоров-Давыдов (1875—1936).

С 1919 года по 1923 год Алексей Фёдоров-Давыдов обучался в Казанском университете.

С 1927 года по 1931 год преподавал в Московском государственном университете.

С 1929 года по 1934 год Алексей Фёдоров-Давыдов работал в Государственной Третьяковской галерее на должности заведующего отделом нового русского искусства. Начав работу в 1929 году, он сменил на должности заведующего отделом Абрама Эфроса. В 1931 году отдел искусства второй половины XIX века, которым руководил Фёдоров-Давыдов, был преобразован в «Группу искусства эпохи капитализма», которая разработала «новую историческую концепцию экспозиции с привлечением историков-марксистов в контексте марксистско-ленинской истории русского искусства». Правда, в 1933—1934 годах некоторые концепции «вульгарно-социологического подхода к искусству» подверглись критике, и в апреле 1934 года Фёдоров-Давыдов был вынужден прекратить свою работу в Третьяковской галерее.

С 1934 года по 1944 год он преподавал в Московском текстильном институте, с 1935 года — профессор. Также с 1934 года по 1937 год работал заведующим научно-исследовательским сектором ВГИКа, а в 1943—1944 годах был профессором ВГИКа.

С 1944 года Алексей Фёдоров-Давыдов продолжил преподавание в Московском государственном университете, где с 1948 года стал заведующим кафедрой истории русского искусства (до 1944 года этой кафедрой руководил Михаил Алпатов, а с 1944 по 1947 год — Игорь Грабарь). В 1950 году, во многом благодаря усилиям Фёдорова-Давыдова, искусствоведческое отделение было переведено с филологического на исторический факультет МГУ. С 1960 года кафедра, которой заведовал Алексей Фёдоров-Давыдов, стала называться кафедрой истории русского и советского искусства.

С 1948 года по 1956 год Алексей Фёдоров-Давыдов также был заведующим кафедрой в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Член КПСС с 1946 года.

Похоронен в Москве на Введенском кладбище (5 уч.).

Сын — Герман Фёдоров-Давыдов (1931—2000) — был известным историком и археологом, профессором МГУ.

Сочинения А. А. Фёдорова-Давыдова 
 Русское искусство промышленного капитализма. — , 1929
 Реализм в русской живописи XIX века. — , 1933
 Советский художественный музей. — , 1933
 В. Г. Перов. — , 1934
 Алексей Кондратьевич Саврасов. 1830—1897. Жизнь и творчество. — , Издательство Академии художеств СССР, 1950, 
 И. Шишкин. — , Издательство Третьяковской галереи, 1952
 Архитектура Москвы после войны 1812 года. — , Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953, 
 Русский пейзаж XVIII — начала XIX века. — , 1953
 Фёдор Яковлевич Алексеев. — , Искусство, 1955, 
 Ф. А. Васильев (1850—1873). — , 1955
 Советский пейзаж. — , 1958
 Аркадий Александрович Рылов. — , Советский художник, 1959, 
 И. И. Левитан. Жизнь и творчество (в двух томах). — , Искусство, 1966, 
 Русский пейзаж конца XIX — начала XX века. — , 1974
 Русское и советское искусство. Статьи и очерки. — , Искусство, 1975, 
 Русский пейзаж XVIII — начала XX века. — , Советский художник, 1986, 
 Илья Ефимович Репин. — , Искусство, 1989 (2-е изд.), , ISBN 5-210-00014-1

Примечания

Ссылки 
 
 

Искусствоведы СССР
Выпускники Казанского университета
Члены-корреспонденты Академии строительства и архитектуры СССР
Преподаватели ВГИК
Преподаватели отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Профессора МГУ
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Преподаватели Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина
Члены КПСС
Историки искусства СССР
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи
Художественные критики русского авангарда
Исследователи русского авангарда
Сотрудники Института теории и истории изобразительных искусств
Похороненные на Введенском кладбище